Толмачов (Толмачова) — російське прізвище. Походить від назви професії «толмач». Слово запозичене з тюркських мов. Толмачами в Московському царстві називали усних перекладачів.
 Толмачов Іван Миколайович (* 1863 — † після 1929) — міський голова Одеси
 Толмачов Ігор Олександрович (1962 — 22 лютого 2015) — учений-фізик, один із засновників харківського Євромайдану, нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня (посмертно)
 Толмачов Марк Володимирович (* 1933) — український кінорежисер
 Толмачов Микола Григорович (* 1961) — український підприємець
 Толмачов Олег Васильович (* 1919 — † 2008) — радянський хокеїст, захисник.
  (* 1903 — † 1979) — радянський ботанік
 Толмачов Олексій Іванович (* 1929) — український науковець-біоорганік, професор, доктор хімічних наук.
 Толмачов Рубен Владиславович (* 1973) — український музикант, співак та композитор
Толмачова
 Толмачова Лілія Михайлівна (1932—2013) — радянська і російська актриса театру («Современник») і кіно, режисер. Народна артистка РРФСР (1981).

Примітки 

Російські прізвища